Stalker kan syfta på:
 Stalker – en person som ägnar sig åt stalkning, se förföljelsesyndrom
 Stalker (kriminalroman) – en kriminalroman av Lars Kepler från 2014
 Stalker (film) – en film från 1979
 Stalker (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2014
 Stalker (bok) – en bok
 Din Stalker, artistnamn för Hannes Stenström

En serie datorspel 
S.T.A.L.K.E.R. – en akronym, se S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
 S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
 S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat